Miejscowości w USA:
 Greenway – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Greenway (ang. Greenway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca